Schulau ist der Name folgender Orte:

 Schulau (Wedel), Ortsteil der Stadt Wedel, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein
 Schulau (Gemeinde Schwarzenbach), Ortsteil der Marktgemeinde Schwarzenbach, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich